El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1965 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 23 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Veterans Memorial Coliseum de Portland, Oregón.

Los ganadores fueron por segundo año consecutivo el equipo de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), derrotando en la final a la Universidad de Míchigan.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1965
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA